Arne Berg (1909–1997), cycliste suédois ;
  (né en 1931), joueur de hockey sur glace norvégien.